Il doppio del torneo di tennis Kemer Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nigina Abduraimova e Maria Elena Camerin che hanno battuto in finale Tadeja Majerič e Andreea Mitu 6–3, 2–6, [10–8].

Teste di serie 

  Stephanie Vogt /  Renata Voráčová (Quarti di finale; ritiro)
  Nina Bratčikova /  Emily Webley-Smith (primo turno)

  Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (quarti di finale)
  Başak Eraydın /  Melis Sezer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kemer Cup 2013